Па́нчер (от ):
 Панчер — стиль боксирования.
 Панчер — специализация велогонщиков.
 Панчер — программист вышивальных машин.

См. также 
 Панчери